Der Satun United FC (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Satun, der in der Thai League 3 (Southern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Der Verein ist auch bekannt unter dem Namen The Exorcists (หมอผีสตูล).

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 1998 gegründet. Von 1999 bis 2000 und 2003 spielte der Verein in der Provincial League. Von 2007 bis 2016 spielte der Verein in der dritten Liga, der Regional League Division 2, wo er in der Southern Region antrat. Mit Einführung der Ligareform 2017 spielt der Verein in der vierten Liga, der Thai League 4. Hier tritt er ebenfalls in der Southern Region an.

Vereinserfolge 
 Thai League 4 – South
 2017 – Meister
 2018 – Meister
 2019 – Meister
 Regional League Division 2 – South
 2015 – Meister
 2009 – 2. Platz
 2014 – 2. Platz

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Satun Provincial Administrative Organization Stadium in Satun aus. Das Stadion hat eine Kapazität von 5000 Personen. Eigentümer sowie Betreiber ist die Satun Provincial Administrative.

Spielstätten seit 2016

Spieler 
Stand: 18. Juni 2019

Ehemalige Spieler 
  Caio Henrique Martins
  Caio Rodrigues da Cruz
  Yannick Patrice Tougessong
  Fabricio Peris Carneiro
  Genny Michel
  Yoo Chang-soo
  Ekkachai Sumrei
  Nattawut Jaroenboot

Besten Torschützen seit 2017

Saisonplatzierung seit 2009

Weblinks 
 Satun United FC bei transfermarkt.de
 Satun United FC bei soccerway.com
 Satun United FC bei thaileague.co.th

Thailändischer Fußballverein
Sport (Satun)